Tout compte fait peut faire référence à :
 Tout compte fait, un récit autobiographique de Simone de Beauvoir publié le  ;
 Tout compte fait, un magazine de société présenté par Julien Bugier et diffusé, sur France 2, chaque samedi à 14 h.